Keriya – powiat w Chinach, w regionie autonomicznym Xinjiang, w prefekturze Hoten
 Keriya – gmina miejska w Chinach, w regionie autonomicznym Xinjiang, stolica powiatu Keriya
 Keriya He – rzeka w Chinach, w regionie autonomicznym Xinjiang